Дернбах:

 Дернбах — река в Германии.
 Дернбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, входит в состав района Нойвид.
 Дернбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, входит в состав района Вестервальд.
 Дернбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, входит в состав района Южный Вайнштрассе.